Il doppio del torneo di tennis GHI Bronx Tennis Classic 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Kelly Gullett e Bobby Kokavec che hanno battuto in finale Andrew Nisker e Gavin Sontag 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Dejan Petrović /  Andy Ram (semifinali)
 Denis Golovanov /  Mosè Navarra (quarti di finale)

 Brandon Hawk /  Robert Kendrick (primo turno)
 Aisam-ul-Haq Qureshi /  Nir Welgreen (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

GHI Bronx Tennis Classic 2001